Nerpič'e è il nome di due laghi della Russia:
lago Nerpič'e – lago della Repubblica Autonoma della Sacha-Jacuzia
lago Nerpič'e – lago del Territorio della Kamčatka